Az ÖFB Frauen-Bundesliga Ausztria női labdarúgó bajnoksága. A bajnokság első két helyezettje automatikusan indulási jogot kap a UEFA női bajnokok ligájában.

Története 
Ausztria eredetileg úttörő szerepet játszott a női futball történetében. 1923-ban Ferdinand Swatosch, korábbi válogatott játékos szorgalmazta egy női csapat alapítását. A felhívásra jelentkező, több mint 150 játékos közül, 1924. április 13-án megalapították Ausztria első női futballklubját, melyet Diana névre kereszteltek. Néhány promotáló mérkőzésen ugyan pályára léptek, azonban a támogatottság hiánya és a vezetőség távozása a tiszavirág életű klub megszűnéséhez vezetett.

Az 1930-as évek közepén megalakult az osztrák Női Labdarúgó-szövetség (ÖDU, vagy DFU), akik 1936-ban kilenc bécsi klub részvételével megrendezték az első osztrák női bajnokságot. A vártnál is nagyobb érdeklődés hosszútávú időszakot sejtetett, azonban az akkori politikai vezetés ellenezte a női sporttevékenységeket és az Anschluss után 1938-ban megszüntették a ligát.

A háború utáni időszakban is érezhető volt a női sportszervezetek iránti antipátia és egészen 1968-ig kellett várni az első szakosztály létrejöttéig. A fővárosi USC Landhaus Wien ellenfelek híján külföldi csapatokkal mérkőzött ez idő tájt. A következő években az ismert férfiklubok női szekciókat hoztak létre és a csapatok számának folyamatos növekedése után 1972-ben a Bécsi Labdarúgó Szövetség szervezésében kihirdette az osztrák bajnokságot. 1979-ben a vidéki klubok ugrásszerű növekedése végett megalakult a 2. Frauenliga.

1982-ben az Osztrák labdarúgó-szövetség átvette a versenysorozatok irányítását.

A 2022–2023-as szezon résztvevői

Bajnokok 
Az alábbi táblázat az osztrák női bajnokságok győzteseit tartalmazza.

Klubonként

Kapcsolódó szócikkek 
Női UEFA-kupa
UEFA Női Bajnokok Ligája

Jegyzetek

Források 
 

Labdarugobajnoksag 1
Női labdarúgó-bajnokságok